Christmas (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Christmas (Michael Bublé), album van Michael Bublé uit 2011
Christmas (Pet Shop Boys), een ep van het Britse muzikantenduo Pet Shop Boys
Christmaseiland, eiland behorende tot Australië
Kiritimati, Christmaseiland, eiland behorende tot Kiribati

Zie ook 
Kerstmis (doorverwijspagina)